

Persone
 Achille Millo, nome d'arte di Achille Scognamillo (1922-2006) – attore italiano
 Enrico Millo (1865-1930) – politico e militare italiano
 Giovanni Giacomo Millo (1695-1757) – cardinale italiano
 Lefter Millo (1966-1997) – calciatore albanese, di ruolo centrocampista
 Matei Millo (1814-1897) – drammaturgo rumeno
 Romain Millo-Chluski (1983) – rugbista a 15 francese

Altro
 Ammiraglio Millo
 Millo – fortezza davidica posta a difesa di Gerusalemme 
 Millo o Millus – secondo la Historia Regum Britanniae di Goffredo di Monmouth, un leggendario re della Britannia